Testy Niewidocznego Uniwersytetu to książka sprawdzająca wiedzę czytelnika na temat książek z serii Świat Dysku od "Koloru Magii" do "Maskarady" napisana przez Davida Langforda w 1996 roku. Na język polski została przetłumaczona przez wydawnictwo Prószyński i S-ka. Książka podzielona jest na kategorie, z których każda zawiera pytania na inny temat. Na odpowiedzi na niektóre z tych pytań polscy czytelnicy mogą mieć jednak problem, gdyż nie wszystkie odnoszą się do książek i artykułów wydanych w języku polskim.

Utwory ze Świata Dysku
Utwory literackie z 1996